Pablo Piumetto (n. , Córdoba, Provincia de Córdoba) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad, actualmente retirado. Desarrolló su carrera deportiva en Turismo Nacional.

Resumen de carrera

Resultados

Turismo Competición 2000

Copa Endurance Series

Notas

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de Turismo Nacional
Pilotos de Turismo Competición 2000